Арре () — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Падуя
 Арре () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Арре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни